Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 425 dans le monde.

 RS-425 au Brésil
 Route 425 au Nouveau-Brunswick, Canada
 U.S. Route 425 aux États-Unis
 Route nationale 425 en France
 Route régionale 425 en Slovénie